Малые и средние предприятия (kiçik və orta sahibkarlıq или kiçik və orta müəssisələr) занимают лидирующие позиции в области экономического развития и занятости в Азербайджане. На апрель 2022 года малый и средний бизнес составляет 99,6 % действующих хозяйствующих субъектов.

Классификация МСП 
Ниже представлены данные по малым и средним предприятиям Статистического комитета Азербайджанской Республики:

Среди экономических районов больше всего действующих МСП в городе Баку и в Аранском экономическом районе.

Азербайджан также дал свою классификацию как в отношении количества сотрудников, работающих в компании, так и годового оборота.

Государственный статистический комитет определил эту классификацию с учетом различных экономических областей:

Малые и средние предприятия в Азербайджане разделены на две группы.

 Индивидуальные предприниматели, которые являются единственным владельцем предприятия. Индивидуальные предприниматели — это лица, вовлеченные в предпринимательскую сферу без образования какого-либо юридического лица и имеющие неограниченную ответственность.
 Малые и средние предприятия, то есть юридические лица. Лица, зарегистрированные в качестве юридического лица, классифицируют по двум видам показателей: количеству сотрудников и в соответствии с годовым оборотом.

По количеству предприятий и работников отдельные предприятия занимают основную часть сферы малого и среднего бизнеса. По данным Статистического комитета на 2015 год число малых предприятий во всех секторах экономики страны составило 196 327. Число малых предпринимателей увеличилось в 2015 году примерно на 9 429 человек по сравнению с 2014 годом. Кроме того, 178 163 из них были индивидуальными предпринимателями. Индивидуальный предприниматель в основном агломерируется в секторах, особенно в торговле, и где они получают больше доходов в обмен на минимальные инвестиции. Лишь небольшое количество предпринимателей принимает участие в предпринимательской деятельности, которая требует высоких ранних инвестиций и получения прибыли в долгосрочной перспективе. В основном индивидуальные предприниматели используют меньше людей, и таким образом они уменьшают свои расходы и получают большую прибыль.

Юридические лица, зарегистрированные центральными администрациями министерств и ведомств, проходят через тщательную проверку. Малое предприятие — это предпринимательство, которое контролируется юридическим лицом и указано в распоряжение Кабинета министров. В этом распоряжении указаны основные принципы для малых и средних предприятий.

На декабрь 2021 года создано 36 000 микро- и малых хозяйств.

Программы развития малого и среднего бизнеса 
Развитие предпринимательства в Азербайджане началось в 1990-х годах. 12 декабря 1992 года правительство учредило «Положение о Национальном фонде поддержки предпринимательства Азербайджанской Республики». Учреждение этого фонда позволило малым и средним предприятиям воспользоваться льготными кредитами. Однако, до 2001 года данный механизм не работал должным образом. 

27 августа 2002 года был воссоздан Национальный фонд поддержки предпринимательства. Началась выдача кредитов с более низкими процентными ставками в национальной валюте.

Государственное агентство по развитию малого и среднего бизнеса выдаёт стартап-сертификаты для стартап проектов, которые освобождают от налога на прибыль сроком на три года, а также выдаёт кредиты до 20 000 манат микропредпринимателям. На январь 2023 года выдан 81 стартап-сертификат.

В 21 городе и районе страны Агентством открыты центры развития малого и среднего бизнеса.

Стратегическая «дорожная карта» для развития МСП 
Стратегические цели дорожной карты:

 Дальнейшее совершенствование нормативной базы в бизнес-среде в целях повышения воздействия МСП на ВВП
 Обеспечение доступного и эффективного доступа к финансированию ресурсов для создания устойчивой сети МСП
 Интернационализация МСП и расширение доступа на внешние рынки в целях увеличения валютных резервов страны и обеспечения соответствия международным стандартам товаров, производимых в стране
 Увеличение предложения качественных продуктов и услуг в рамках развития квалифицированной рабочей силы и развития МСП с упором на региональные рынки
 Укрепление исследований и разработок и продвижение инноваций в целях повышения конкурентоспособности МСП
 Стратегическая «дорожная карта» определяет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные направления экономических реформ и развития МСП.

Существует три основных стратегических плана:

 до 2020 года
 долгосрочный взгляд до 2025 года
 целевой вид с 2025 года.

Принцип единого окна 
Система «единого окна» применяется на основании указа президента, опубликованного 30 апреля 2007 года. Этот принцип предусматривает единую регистрацию предпринимателей в одном государственном органе. Также производится онлайн-регистрация. Для осуществления единой регистрации создан портал электронного правительства.

См. также 
 Экономика Азербайджана
 Экономика Баку
 Агентство развития малого и среднего бизнеса (Азербайджан)

Примечания

Ссылки 
 Strategic roadmap for the production of consumer goods at the level of small and medium-sized enterprises in the Republic of Azerbaijan

МСП
Малый бизнес